|-
|(85001)||2003 YP128|| align=right|17,3|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|6,69|| align=right|3,604||MBA||27. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85002)||2003 YT138|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,219|| align=right|3,47|| align=right|3,722||MBA||27. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85003)||2003 YR142|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,058|| align=right|15,86|| align=right|4,441||MBA||28. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85004)||2003 YY152|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,052|| align=right|13,03|| align=right|3,518||MBA||29. december 2003||Catalina||CSS
|-
|(85005)||2003 YF154|| align=right|15,6|| align=right|2,631|| align=right|0,107|| align=right|12,10|| align=right|4,266||MBA||29. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85006)||2003 YU154|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,310|| align=right|15,51|| align=right|5,362||MBA||29. december 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85007)||2004 AK3|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,131|| align=right|13,20|| align=right|4,169||MBA||13. januar 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85008)||2004 BL3|| align=right|15,1|| align=right|3,126|| align=right|0,107|| align=right|1,12|| align=right|5,526||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(85009)||2004 BL4|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,128|| align=right|5,15|| align=right|4,314||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(85010)||2004 BY9|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,194|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||16. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(85011)||2004 BA16|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,043|| align=right|5,21|| align=right|4,526||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(85012)||2004 BY27|| align=right|17,2|| align=right|2,214|| align=right|0,081|| align=right|6,44|| align=right|3,294||MBA||18. januar 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(85013)||2004 BO36|| align=right|15,7|| align=right|3,045|| align=right|0,032|| align=right|1,81|| align=right|5,314||MBA||19. januar 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85014)||2004 BD38|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,114|| align=right|12,92|| align=right|4,557||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(85015)||2004 BE38|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,137|| align=right|1,84|| align=right|3,686||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(85016)||2004 BW42|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,269|| align=right|15,29|| align=right|4,687||MBA||19. januar 2004||Catalina||CSS
|-
|(85017)||2004 BH52|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,116|| align=right|2,23|| align=right|5,557||MBA||21. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85018)||2004 BL54|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|5,65|| align=right|4,116||MBA||22. januar 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85019)||2039 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,302|| align=right|4,83|| align=right|4,224||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85020)||2057 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,317|| align=right|0,164|| align=right|4,71|| align=right|3,526||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85021)||2067 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,218|| align=right|3,31|| align=right|4,547||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85022)||2068 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,093|| align=right|4,17|| align=right|4,562||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85023)||2087 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,074|| align=right|11,48|| align=right|5,058||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85024)||2224 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,185|| align=right|0,086|| align=right|1,69|| align=right|3,230||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85025)||2544 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,969|| align=right|0,117|| align=right|11,70|| align=right|5,114||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85026)||2653 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,217|| align=right|0,119|| align=right|4,64|| align=right|5,770||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85027)||2677 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,103|| align=right|4,28|| align=right|3,841||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85028)||2729 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,557|| align=right|0,210|| align=right|4,27|| align=right|4,089||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85029)||2755 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,233|| align=right|0,135|| align=right|5,45|| align=right|5,814||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|85030 Admetos||2804 P-L|| align=right|12,1|| align=right|5,351|| align=right|0,083|| align=right|22,58|| align=right|12,38||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85031)||2860 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,117|| align=right|13,16|| align=right|4,088||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85032)||3054 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,173|| align=right|8,41|| align=right|4,620||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85033)||3073 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,150|| align=right|12,72|| align=right|4,076||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85034)||3542 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,230|| align=right|13,30|| align=right|5,320||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85035)||4149 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,583|| align=right|0,212|| align=right|3,99|| align=right|4,150||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85036)||4203 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,536|| align=right|0,042|| align=right|17,65|| align=right|6,648||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85037)||4279 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,140|| align=right|5,68|| align=right|3,802||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85038)||4313 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|10,42|| align=right|4,100||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85039)||4541 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,227|| align=right|8,34|| align=right|4,656||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85040)||4617 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,199|| align=right|6,06|| align=right|3,522||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85041)||4653 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,241|| align=right|0,050|| align=right|21,38|| align=right|5,834||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85042)||4779 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|4,625||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85043)||4817 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|7,31|| align=right|3,773||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85044)||4829 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,175|| align=right|8,87|| align=right|4,520||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85045)||5015 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,175|| align=right|13,99|| align=right|4,165||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85046)||6126 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,197|| align=right|6,07|| align=right|3,509||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85047)||6255 P-L|| align=right|16,0|| align=right|1,908|| align=right|0,069|| align=right|22,40|| align=right|2,635||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85048)||6265 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,079|| align=right|6,47|| align=right|3,752||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85049)||6279 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,509||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85050)||6572 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,276|| align=right|7,51|| align=right|3,513||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85051)||6641 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,593|| align=right|0,190|| align=right|12,78|| align=right|4,174||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85052)||6778 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,223|| align=right|10,36|| align=right|4,599||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85053)||6789 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,167|| align=right|3,35|| align=right|5,097||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85054)||6841 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,123|| align=right|3,97|| align=right|3,501||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85055)||6872 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,738|| align=right|0,095|| align=right|1,64|| align=right|4,531||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85056)||9093 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,200|| align=right|2,13|| align=right|3,798||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85057)||9608 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,964|| align=right|0,040|| align=right|6,13|| align=right|5,102||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85058)||1112 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,260|| align=right|6,22|| align=right|4,661||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85059)||1211 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,161|| align=right|1,72|| align=right|3,687||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85060)||2080 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,198|| align=right|11,02|| align=right|4,136||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85061)||2137 T-1|| align=right|14,9|| align=right|3,140|| align=right|0,155|| align=right|3,33|| align=right|5,564||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85062)||2272 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,184|| align=right|3,10|| align=right|3,708||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85063)||3148 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,356|| align=right|23,64|| align=right|5,623||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85064)||3338 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,173|| align=right|2,76|| align=right|3,693||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85065)||4053 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,811|| align=right|0,108|| align=right|2,30|| align=right|4,711||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85066)||4255 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,158|| align=right|3,23|| align=right|3,708||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85067)||4333 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,121|| align=right|0,127|| align=right|2,65|| align=right|5,512||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85068)||1021 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|3,629||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85069)||1056 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,116|| align=right|3,81|| align=right|4,696||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85070)||1120 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,260|| align=right|4,92|| align=right|4,149||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85071)||1189 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|3,666||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85072)||1245 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,103|| align=right|6,37|| align=right|4,137||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85073)||1263 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,201|| align=right|0,178|| align=right|2,96|| align=right|3,264||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85074)||1288 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,012|| align=right|1,73|| align=right|4,647||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85075)||1444 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,098|| align=right|15,90|| align=right|5,424||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85076)||1451 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,567|| align=right|0,134|| align=right|15,37|| align=right|4,111||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85077)||1454 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|6,87|| align=right|3,605||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85078)||1509 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,175|| align=right|0,135|| align=right|5,17|| align=right|3,208||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85079)||2047 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,179|| align=right|4,53|| align=right|4,129||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85080)||2070 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,153|| align=right|0,087|| align=right|19,49|| align=right|5,598||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85081)||2153 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,133|| align=right|4,57|| align=right|5,602||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85082)||2158 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,553||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85083)||2305 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,239|| align=right|1,78|| align=right|3,542||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85084)||2309 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,796|| align=right|0,156|| align=right|13,76|| align=right|4,675||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85085)||3014 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,144|| align=right|0,108|| align=right|17,53|| align=right|5,573||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85086)||3059 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,139|| align=right|6,86|| align=right|5,661||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85087)||3090 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,186|| align=right|1,84|| align=right|3,660||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85088)||3202 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,077|| align=right|4,11|| align=right|4,617||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85089)||3304 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,946|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|5,055||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85090)||4028 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|3,37|| align=right|3,592||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85091)||4112 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|5,72|| align=right|5,614||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85092)||4253 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,226|| align=right|6,02|| align=right|3,616||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85093)||5071 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,135|| align=right|6,40|| align=right|3,646||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85094)||5119 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|6,69|| align=right|3,559||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85095)||5192 T-2|| align=right|16,7|| align=right|1,926|| align=right|0,082|| align=right|18,98|| align=right|2,673||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85096)||1044 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|7,07|| align=right|3,610||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85097)||1082 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,187|| align=right|6,49|| align=right|4,237||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85098)||1208 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,876|| align=right|0,043|| align=right|11,75|| align=right|4,876||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85099)||1213 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,094|| align=right|5,77|| align=right|3,557||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85100)||2189 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,200|| align=right|3,08|| align=right|4,154||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85101)||2192 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,230|| align=right|1,19|| align=right|3,621||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85102)||2211 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,093|| align=right|3,43|| align=right|4,082||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85103)||2412 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,190|| align=right|8,38|| align=right|4,504||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85104)||2415 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,070|| align=right|6,85|| align=right|4,132||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85105)||2433 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,191|| align=right|12,16|| align=right|4,024||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85106)||3038 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,553|| align=right|0,239|| align=right|4,96|| align=right|4,079||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85107)||3144 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,543|| align=right|0,116|| align=right|3,93|| align=right|4,056||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85108)||3475 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,034|| align=right|7,39|| align=right|4,811||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85109)||3892 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,862|| align=right|0,091|| align=right|15,07|| align=right|4,841||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85110)||4043 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|4,99|| align=right|3,563||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85111)||4051 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,542|| align=right|0,052|| align=right|12,83|| align=right|4,053||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85112)||4060 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,044|| align=right|3,29|| align=right|4,926||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85113)||4116 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,272|| align=right|12,66|| align=right|3,562||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85114)||4285 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,836|| align=right|0,164|| align=right|16,41|| align=right|4,776||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85115)||4329 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,178|| align=right|5,40|| align=right|4,701||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85116)||4342 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|4,87|| align=right|4,071||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85117)||5135 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|7,52|| align=right|4,181||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(85118)||1971 UU|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,388|| align=right|2,20|| align=right|4,211||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(85119)||1972 RD|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,144|| align=right|19,82|| align=right|2,664||MBA||15. september 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(85120)||1975 SP1|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,201|| align=right|9,27|| align=right|4,152||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|85121 Loehde||1976 KF3|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,077|| align=right|6,04|| align=right|3,495||MBA||27. maj 1976||Observatorij Siding Spring||A. Lowe
|-
|(85122)||1978 UZ5|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,112|| align=right|16,07|| align=right|5,526||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(85123)||1978 VC8|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|6,29|| align=right|3,312||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85124)||1978 VF8|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,156|| align=right|7,68|| align=right|3,395||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85125)||1978 VU8|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,204|| align=right|2,46|| align=right|4,021||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85126)||1978 VO10|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|8,70|| align=right|4,189||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85127)||1978 VJ11|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,097|| align=right|6,49|| align=right|4,621||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85128)||1979 HA|| align=right|13,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|24,75|| align=right|3,780||MBA||21. april 1979||Observatorij Palomar||D. Zelinsky
|-
|(85129)||1979 MC5|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,249|| align=right|4,55|| align=right|3,550||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85130)||1979 MH5|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,086|| align=right|2,60|| align=right|4,405||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85131)||1979 MT6|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,064|| align=right|10,71|| align=right|4,245||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85132)||1979 MR7|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,141|| align=right|7,83|| align=right|3,650||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85133)||1979 MX7|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,182|| align=right|7,56|| align=right|4,139||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85134)||1979 MH8|| align=right|16,8|| align=right|2,334|| align=right|0,207|| align=right|2,12|| align=right|3,566||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(85135)||1979 QN1|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,210|| align=right|6,49|| align=right|3,641||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(85136)||1979 QX2|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,197|| align=right|2,90|| align=right|3,629||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(85137)||1981 DS3|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,076|| align=right|9,87|| align=right|5,258||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85138)||1981 ED7|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,099|| align=right|13,70|| align=right|5,643||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85139)||1981 EN9|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,200|| align=right|7,13|| align=right|3,738||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85140)||1981 ES19|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,036|| align=right|5,14|| align=right|3,422||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85141)||1981 EM28|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,243|| align=right|24,95|| align=right|5,509||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85142)||1981 EO29|| align=right|14,8|| align=right|3,989|| align=right|0,195|| align=right|4,99|| align=right|7,965||HLD||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85143)||1981 EE30|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,200|| align=right|7,65|| align=right|3,688||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85144)||1981 EU30|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,594||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85145)||1981 ED33|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,132|| align=right|6,27|| align=right|3,624||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85146)||1981 EF33|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|6,79|| align=right|3,777||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85147)||1981 EV38|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,113|| align=right|4,03|| align=right|5,771||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85148)||1981 EH39|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,129|| align=right|2,93|| align=right|3,785||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85149)||1981 EU43|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,180|| align=right|15,40|| align=right|4,281||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85150)||1981 EO46|| align=right|15,4|| align=right|3,219|| align=right|0,141|| align=right|1,87|| align=right|5,773||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(85151)||1983 QT|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,183|| align=right|3,96|| align=right|4,156||MBA||30. avgust 1983||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(85152)||1985 QL3|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,183|| align=right|10,65|| align=right|3,806||MBA||16. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85153)||1985 TA|| align=right|15,2|| align=right|2,454|| align=right|0,301|| align=right|12,02|| align=right|3,844||MBA||12. oktober 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85154)||1986 TS4|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,297|| align=right|10,80|| align=right|3,648||MBA||11. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(85155)||1986 VH7|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,214|| align=right|2,44|| align=right|3,592||MBA||7. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(85156)||1987 RN1|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,241|| align=right|2,50|| align=right|4,548||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(85157)||1987 SP5|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,227|| align=right|6,21|| align=right|3,408||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(85158)||1987 UT1|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,317|| align=right|6,03|| align=right|3,488||MBA||17. oktober 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85159)||1988 DL|| align=right|13,9|| align=right|2,799|| align=right|0,124|| align=right|8,25|| align=right|4,682||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85160)||1988 RW12|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,218|| align=right|3,16|| align=right|4,090||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85161)||1988 SA2|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,211|| align=right|6,40|| align=right|3,294||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85162)||1988 SL2|| align=right|14,1|| align=right|3,948|| align=right|0,184|| align=right|3,17|| align=right|7,845||HLD||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85163)||1988 SQ2|| align=right|13,4|| align=right|3,930|| align=right|0,212|| align=right|8,30|| align=right|7,790||HLD||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(85164)||1988 TG2|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,193|| align=right|12,37|| align=right|4,543||MBA||3. oktober 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(85165)||1988 TV2|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,361|| align=right|4,31|| align=right|4,092||MBA||7. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(85166)||1989 OC|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,297|| align=right|8,00|| align=right|3,709||MBA||21. julij 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85167)||1989 RS2|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,232|| align=right|8,88|| align=right|3,781||MBA||7. september 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|85168 Albertacentenary||1989 RC6|| align=right|14,6|| align=right|3,185|| align=right|0,254|| align=right|20,60|| align=right|5,683||MBA||2. september 1989||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(85169)||1989 SN2|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,238|| align=right|14,57|| align=right|5,620||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85170)||1989 TZ3|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,177|| align=right|2,33|| align=right|3,797||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85171)||1989 TZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,174|| align=right|15,15|| align=right|4,289||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85172)||1990 QU6|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,224|| align=right|3,10|| align=right|3,629||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85173)||1990 QV6|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,303|| align=right|7,05|| align=right|4,347||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85174)||1990 QN8|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,226|| align=right|2,28|| align=right|3,507||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85175)||1990 RS|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|8,65|| align=right|3,487||MBA||13. september 1990||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(85176)||1990 RP2|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,189|| align=right|2,80|| align=right|3,464||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85177)||1990 SE3|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,242|| align=right|9,44|| align=right|4,668||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85178)||1990 TQ|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,269|| align=right|6,90|| align=right|3,489||MBA||10. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|85179 Meistereckhart||1990 TS11|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,181|| align=right|1,78|| align=right|3,653||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85180)||1990 UW5|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|12,35|| align=right|3,576||MBA||26. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(85181)||1990 VF6|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|8,76|| align=right|3,596||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85182)||1991 AQ|| align=right|17,1|| align=right|2,215|| align=right|0,781|| align=right|3,20|| align=right|3,295||APL PHA||14. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85183)||1991 BE1|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,280|| align=right|22,31|| align=right|3,616||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(85184)||1991 JG1|| align=right|18,5|| align=right|1,375|| align=right|0,185|| align=right|33,88|| align=right|1,611||AMR||9. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85185)||1991 LM3|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,285|| align=right|5,05|| align=right|3,211||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85186)||1991 PR2|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,098|| align=right|13,45|| align=right|4,164||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85187)||1991 PC12|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,367|| align=right|11,82|| align=right|4,394||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85188)||1991 PK12|| align=right|14,1|| align=right|2,786|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,649||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85189)||1991 RL2|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,300|| align=right|12,66|| align=right|4,297||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85190)||1991 RR3|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,159|| align=right|11,98|| align=right|4,295||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85191)||1991 RP4|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,263|| align=right|8,23|| align=right|4,573||MBA||7. september 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(85192)||1991 RS11|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,327|| align=right|11,05|| align=right|4,393||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85193)||1991 RD19|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,240|| align=right|2,85|| align=right|3,286||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(85194)||1991 TL2|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,332|| align=right|14,76|| align=right|4,518||MBA||5. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|85195 von Helfta||1991 TW2|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,268|| align=right|2,43|| align=right|3,489||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85196)||1991 TG3|| align=right|14,3|| align=right|2,664|| align=right|0,247|| align=right|12,25|| align=right|4,347||MBA||4. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|85197 Ginkgo||1991 TG5|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|2,60|| align=right|3,247||MBA||5. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85198)||1991 TC6|| align=right|14,4|| align=right|3,036|| align=right|0,100|| align=right|8,83|| align=right|5,288||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|85199 Habsburg||1991 TE7|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,114|| align=right|5,41|| align=right|3,276||MBA||3. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|85200 Johnhault||1991 TG15|| align=right|15,9|| align=right|2,566|| align=right|0,175|| align=right|5,28|| align=right|4,110||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(85201)||1991 VU8|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,132|| align=right|2,50|| align=right|3,855||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85202)||1992 DR11|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,047|| align=right|10,74|| align=right|5,204||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85203)||1992 EE5|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,065|| align=right|6,74|| align=right|3,557||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85204)||1992 EX5|| align=right|14,6|| align=right|2,976|| align=right|0,050|| align=right|11,10|| align=right|5,132||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85205)||1992 EM6|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,156|| align=right|3,66|| align=right|3,672||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85206)||1992 EQ7|| align=right|15,5|| align=right|3,173|| align=right|0,105|| align=right|6,83|| align=right|5,651||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85207)||1992 EB19|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,216|| align=right|4,20|| align=right|3,415||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85208)||1992 EG20|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,090|| align=right|6,60|| align=right|5,647||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(85209)||1992 GM3|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,134|| align=right|4,73|| align=right|3,819||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85210)||1992 HM1|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,115|| align=right|4,75|| align=right|3,745||MBA||26. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85211)||1992 PL|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,107|| align=right|6,02|| align=right|4,223||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85212)||1992 RF|| align=right|14,5|| align=right|2,715|| align=right|0,197|| align=right|28,35|| align=right|4,474||MBA||4. september 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85213)||1992 RN7|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,161|| align=right|6,38|| align=right|5,402||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85214)||1992 SZ1|| align=right|15,7|| align=right|2,170|| align=right|0,160|| align=right|3,42|| align=right|3,195||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|85215 Hohenzollern||1992 SD14|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|4,49|| align=right|4,288||MBA||26. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(85216)||1992 SL17|| align=right|17,0|| align=right|2,144|| align=right|0,145|| align=right|1,18|| align=right|3,139||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|85217 Bilzingsleben||1992 US8|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,207|| align=right|2,27|| align=right|3,259||MBA||31. oktober 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(85218)||1993 FW5|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,195|| align=right|13,98|| align=right|5,319||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85219)||1993 FM9|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,042|| align=right|6,98|| align=right|3,589||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85220)||1993 FY11|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,206|| align=right|5,30|| align=right|3,595||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85221)||1993 FX13|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,150|| align=right|5,22|| align=right|3,362||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85222)||1993 FO14|| align=right|17,1|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|4,41|| align=right|3,567||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85223)||1993 FU22|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,181|| align=right|1,56|| align=right|3,585||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85224)||1993 FT28|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,152|| align=right|4,88|| align=right|3,621||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85225)||1993 FP31|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,170|| align=right|5,94|| align=right|3,562||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85226)||1993 FQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,936|| align=right|0,203|| align=right|1,59|| align=right|5,029||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85227)||1993 FT40|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,088|| align=right|4,13|| align=right|5,411||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85228)||1993 FU45|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,191|| align=right|2,54|| align=right|5,022||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85229)||1993 FU46|| align=right|16,0|| align=right|2,881|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|4,889||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85230)||1993 FM52|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,135|| align=right|3,68|| align=right|5,212||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85231)||1993 FR52|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,211|| align=right|4,10|| align=right|3,588||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85232)||1993 FT52|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,167|| align=right|3,10|| align=right|3,651||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85233)||1993 FA53|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,148|| align=right|5,05|| align=right|3,609||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(85234)||1993 HY2|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,449||MBA||19. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85235)||1993 JA|| align=right|17,1|| align=right|1,963|| align=right|0,184|| align=right|30,11|| align=right|2,749||MBA||13. maj 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85236)||1993 KH|| align=right|18,9|| align=right|1,234|| align=right|0,312|| align=right|12,81|| align=right|1,371||APL PHA||24. maj 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(85237)||1993 NE2|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,181|| align=right|5,16|| align=right|3,762||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85238)||1993 OU1|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,226|| align=right|5,40|| align=right|5,614||MBA||25. julij 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85239)||1993 OB7|| align=right|15,7|| align=right|3,099|| align=right|0,204|| align=right|1,51|| align=right|5,454||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85240)||1993 OT11|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,190|| align=right|5,95|| align=right|5,378||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85241)||1993 PC3|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,236|| align=right|3,86|| align=right|3,678||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85242)||1993 QP4|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,232|| align=right|2,95|| align=right|3,727||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(85243)||1993 QG8|| align=right|15,2|| align=right|3,179|| align=right|0,247|| align=right|9,31|| align=right|5,667||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85244)||1993 QB9|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,071|| align=right|6,58|| align=right|3,751||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85245)||1993 RM2|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,275|| align=right|23,86|| align=right|3,694||MBA||14. september 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(85246)||1993 RL4|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|3,769||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85247)||1993 RE5|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,206|| align=right|2,48|| align=right|3,638||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85248)||1993 RR6|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,228|| align=right|1,14|| align=right|4,394||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85249)||1993 RT11|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|2,28|| align=right|3,679||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(85250)||1993 RQ16|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,240|| align=right|11,03|| align=right|5,691||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov